Horalka má více významů:

 ženský rod od horal – obyvatelka hor
 Horalka (oplatka) – druh cukrovinky, lisovaná čokoládová oplatka

biologie
 horalka (žába)
 horalka (rod Oreolalax) – rod žab z čeledi pablatnicovití
 horalka (rod Scutiger) – rod žab z čeledi pablatnicovití

kultura
 Horalka (román) – román italského spisovatele Alberta Moravii
 Horalka (film) – italský film z roku 1960 natočený na námět románu od Alberta Moravii

stavby
 Horalka (chata) - horská chata v obci Sněžné v okrese Rychnov nad Kněžnou